Das Alya WTA Malaysian Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2017. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 27. Februar bis 5. März 2017 in Kuala Lumpur statt, zeitgleich mit dem Abierto Mexicano Telcel in Acapulco.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Alya WTA Malaysian Open fand vom 25. bis 26. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Kuala Lumpur